Химадио може да се отнася за:

 Врабчин, на гръцки Химадио, бивше село в дем Суровичево, Република Гърция.
 Касъмли, на гръцки Химадио, село в дем Кукуш, Република Гърция.